Merops (wieszczek)
 Merops (król)